Jemciujîna (în ) este localitatea de reședință a comunei Jemciujîna din raionul Nîjnohirskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Jemciujîna era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Jemciujiîna, Jemciujiîna
Jemciujiîna, Jemciujiîna, Niîjnohirskiîi
Jemciujiîna, Jemciujiîna, Niîjnohirskiîi, Crimeea